ДПО — трёхбуквенная аббревиатура:
 Дополнительное профессиональное образование — профессиональное образование, получаемое дополнительно к начальному ПО, среднему ПО или высшему ПО.
 Договор поставки оборудования - один из видов договоров купли-продажи.
Дежурный по Отправлению - Работник Ж/Д или метрополитена, принимающий и отправляющий поезда.